Podvučnik je maleno selo u Primorsko-goranskoj županiji. Nalazi se u Gorskom kotaru, u blizini grada Vrbovsko, kojem administrativno pripada, ponad Lukovdola. Mjesto se nalazi uz državnu cestu Zagreb-Rijeka.

Mjesto ima 3 stanovnika, prema popisu iz 2001. godine. Pripada poštanskom uredu 51328 Lukovdol.

Stanovništvo 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji